Het seizoen 1978/79 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het 23ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.
Ajax werd landskampioen. FC VVV en FC Volendam degradeerden.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1978/79